Labatut kan syfta på:
 Labatut, Ariège
 Labatut, Landes
 Labatut, Pyrénées-Atlantiques